Дугино — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Дугино — деревня в Советском районе Кировской области.
 Дугино — деревня в Рыльском районе Курской области.
 Дугино — хутор в Азовском районе Ростовской области.
 Дугино́ — деревня в Сычёвском районе Смоленской области.

Усадьба 
 Дугино — бывшая усадьба графов Паниных в Сычёвском районе Смоленской области.